Quodlibet (lat. „was beliebt“) bezeichnet:

 ein Musikstück, in dem zwei oder mehr eigenständige Lieder (bzw. Liedteile) gleichzeitig erklingen, siehe Quodlibet;
 eine Musikform des Alt-Wiener Volkstheaters, siehe Quodlibet (Alt-Wiener Volkstheater);
 in der klassischen Logik einen Trugschluss, siehe Ex falso quodlibet;
 in der Malerei grafische Arbeiten, bei denen die dargestellten Dinge so naturalistisch gestaltet sind, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um reale Objekte, siehe Trompe-l’œil;
 eine Diskussion in kleinem Kreis oder an Universitäten („disputatio de quodlibet“): ein ausgewählter Kandidat musste an ihn gerichtete Fragen zu einem bestimmten Thema ohne Vorbereitung möglichst schnell beantworten. Die Spontaneität ergibt zur allgemeinen Erheiterung oft komische Aussagen;
 in der Philosophie bei einigen Scholastikern eine Abhandlung vermischten Inhalts, welche meist nach Art des Katechismus aus Fragen und Antworten bestand (quaestiones et responsiones quodlibeticae), siehe Quodlibeta;
 einen italienischen Verlag mit dem Programmschwerpunkt Philosophie, siehe Quodlibet (Verlag);
 ein couleurstudentisches Kartenspiel, siehe Quodlibet (Kartenspiel);
 eine christlich geprägte Kabarettgruppe, siehe Quodlibet (Kabarettgruppe);
 einen digitalen Musikplayer, siehe Quod Libet (Medienspieler)